Hanasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hanasjö, sjö i Ängelholms kommun, 
Hanasjön, Skåne, sjö i Örkelljunga kommun, 
Hanasjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun och Åre kommun,  (2,52 km²)

Se även
Hansjön
Hanesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn